South ist ein Einschlagkrater am nordwestlichen Rand der Mondvorderseite. Er liegt am Nordrand des Sinus Roris, einer Ausbuchtung des Oceanus Procellarum. Der nordwestliche Rand überdeckt die Wallebene des Babbage. Der Rand ist stark erodiert und im Süden fast ganz eingeebnet.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem britischen Astronomen James South offiziell benannt.

Weblinks 
 
 South auf The-Moon Wiki
 Spektrum.de: Amateuraufnahmen

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)